Prästviken kan avse:

Prästviken, Njurunda socken – vik och bebyggelse i Sundsvalls kommun
Prästviken, Selångers socken – sjö i Sundsvalls kommun
Prästviken, Botkyrka kommun – vik av sjön Aspen i Stockholms län

Se även
Prästvike – sjö på Ormsö i Estland
Lovö Prästvik – småort i Ekerö kommun i Stockholms län